

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rock City – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois

Musica 
 Rock City – gruppo musicale R&B statunitense
 Rock City – album dei Riot del 1977
 Rock City – traccia dell'album Hardware dei Krokus del 1981
 Rock City – album di Royce da 5'9" del 2002
 Rock City – singolo di Royce da 5'9" del 2002
 Rock City (Version 2.0) – album di Royce da 5'9" del 2002

Altro 
 Rock City – locale di Nottingham
 Rock City – discoteca di Torino (1990-2008)